El término Trudovói  puede referirse a:

Trudovói (Amur), localidad del óblast de Amur, en Rusia.
Trudovói (Cheliábinsk), localidad del óblast de Cheliábinsk, en Rusia.
Trudovói (Gulkévichi, Krasnodar), localidad del raión de Gulkévichi del krai de Krasnodar, en Rusia.
Trudovói (Kíyevskoye, Krymsk, Krasnodar), localidad del municipio de Kíyevskoye del raión de Krymsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Trudovói (Moldavanskoye, Krymsk, Krasnodar), localidad del municipio de Moldavanskoye del raión de Krymsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Trudovói (Leningrádskaya, Krasnodar), localidad del raión de Leningrádskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Trudovói (Moscú), localidad del óblast de Moscú, en Rusia.
Trudovói (Zimovnikí, Rostov), localidad del raión de Zimovnikí del óblast de Rostov, en Rusia.
Trudovói (Zverevo, Rostov), localidad del raión de Zverevo del óblast de Rostov, en Rusia.
Trudovói (Sarátov), localidad del óblast de Sarátov, en Rusia.
Trudovói (Tartaristán), localidad de la república de Tartaristán, en Rusia.
Trudovói (Tomsk), localidad del óblast de Tomsk, en Rusia.
Trudovói (Tula), localidad del óblast de Tula, en Rusia.